

Sciences et techniques 
 L'expression « chaînon manquant » désigne, dans la langue courante, ce qui s'appelle une forme transitionnelle dans la théorie de l'évolution. Le chaînon manquant veut principalement dire le "trou" dans l'évolution, ce qu'il manque. Ce concept, formulé en 1851 par le géologue anglais Charles Lyell, dans son Manuel de Géologie élémentaire, est une métaphore qui évoque la Scala naturæ.

Culture et société 
 Le Chaînon manquant est un film d'animation franco-belge de Picha (1980).
 Le Chainon manquant est un festival pluridisciplinaire, créé en 1991.
 Le Chaînon manquant (en VO ), un super-vilain de bande dessinée évoluant dans les comics de l'éditeur américain Marvel Comics
Le , un puzzle de la famille des rubik's cube, construit en 1981

Notes et références